Техни́ческая иллюстра́ция — иллюстрация, цель которой научно и с достаточной документальной точностью наглядно изобразить тот объект, на который указывает автор текста; технические иллюстрации не только облегчают понимание и изучение этих объектов, без них в научно-технической литературе в подавляющем большинстве случаев невозможно было бы изучение той или иной дисциплины.

Техническая иллюстрация является, наряду с художественно-образной, одним из двух основных видов иллюстрации.

Примечания

Ссылки 
 Иллюстрация — как много в этом слове…
Technical illustration 
 Сайт сообщества технических иллюстраторов (англ.) 
Техническая иллюстрация, как она есть

Иллюстрация
Черчение